Heidenturm ist eine direkte oder volkstümliche Bezeichnung für diverse Türme an Burgen oder Kirchen.

Kirchtürme

Deutschland 
 St. Markus in Reinheim, saarländisches Bliesgau, auch Römerturm genannt, romanischer Rundturm unter einfachem spitzem Pyramidendach, wohl als Wehrturm gebaut – ähnliche Türme haben gleichfalls im Bliesgau St. Mauritius in Erfweiler-Ehlingen und St. Margaretha in Bebelsheim sowie weitere Kirchen im angrenzenden Lothringen
 romanische Kirchtürme mit steinernen (oktogonalen) Kuppeln zwischen vier Giebeln (mit oktogonalem Tambour), byzantinisch-orientalische Zentralbauwerke imitierend:
 Nordportal des Wetzlarer Doms (Kuppel 1903 abgetragen)
 im südöstlichen Rheinhessen (Wonnegau) auch als „Sarazenentürme“ bezeichnet, nicht zu verwechseln mit den genuesischen Sarazenentürmen:
 Evangelische Kirche St. Bonifatius in Alsheim (VG Eich)
 Sarazenenturm der evangelischen Pfarrkirche in Dittelsheim (VG Westhofen)
 St. Viktor in Guntersblum (LK Mainz-Bingen)
 Pauluskirche in Worms

Österreich 
 Heidenturm Kittsee, Burgenland
 Stephansdom in Wien (römisches Baumaterial bzw. Minaretten ähnlich, regelmäßig oktogonale Schaftstücke)

Weitere 
 Pfarrkirche in Willisau (Schweiz, romanisch)
 St. Mauritius in Ebersmunster (Elsass, barock; Mauritius (Heiliger) in Ägypten geborener „Mohr“ – der hintere Turm hat einen deutlicher oktogonalen Tambour als die beiden Vordertürme)

Türme an Burgen oder Stadtbefestigungen 

 Altes Schloss in Gießen (Rundturm, oben oktogonal verkleidet, mit welscher Haube)
 Bergfried im Stadtschloss Hanau (ursprüngliche Architektur verloren)
 Heidenturm in Ibbenbüren (12. Jahrhundert, wahrscheinlich Rest der Burg der Edelherren von Ibbenbüren, nur Ruine vorhanden)
 Stadtbefestigung von Lindau im Bodensee (Rest eines Wehrturms, Buckelquader, wohl 9. Jh.)
 Margarethenturm der Nürnberger Burg (romanischer Chorturm mit quadratischem Grundriss)
 Wasserburg Haus Empel in Rees (Rundturm unter spitzem Pyramidendach)
 Römerturm in Regensburg (romanischer Wehrturm mit quadratischem Grundriss)
 Heidentürmchen in Speyer, Rest der mittelalterlichen Stadtmauer östlich des Speyrer Doms

Siehe auch 
 Hochheideturm

Einzelnachweise 

Turm